Ostravské kostely zasvěcené Neposkvrněnému početí Panny Marie se nacházejí v následujících místních částech:

 Přívoz
 Radvanice